Мальтийская Премьер-лига 1985/1986 () — 71-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1985/1986
Мальта
Мальта
1985 год на Мальте
1986 год на Мальте